Allison Creek ist der Name folgender Flüsse in den Vereinigten Staaten:

 Allison Creek (Port Valdez), Fluss im Bundesstaat Alaska (Valdez-Cordova)
 Allison Creek (Lookout Creek), Fluss im Bundesstaat Alabama
 Allison Creek (Salmon River), Fluss im Bundesstaat Idaho (Idaho County)
 Allison Creek (Salmon River), Fluss im Bundesstaat Idaho (Lemhi County)
 Allison Creek (Snake River), Fluss im Bundesstaat Idaho (Adams County)
 Allison Creek (South Fork Clearwater River), Fluss im Bundesstaat Idaho (Idaho County)
 Allison Creek (Maquoketa River), Fluss im Bundesstaat Iowa
 Allison Creek (Licking River), Fluss im Bundesstaat Kentucky
 Allison Creek (Baking Powder Creek), Fluss im Bundesstaat Montana (Powder River County)
 Allison Creek (Little Powder River), Fluss im Bundesstaat Montana (Powder River County)
 Allison Creek (Powder River County), Fluss im Bundesstaat Montana (Powder River County) 
 Allison Creek (James Creek), Fluss im Bundesstaat North Carolina (Macon County)
 Allison Creek (Lamb Creek), Fluss im Bundesstaat North Carolina (Transylvania County)
 Allison Creek (Pungo River), Fluss im Bundesstaat North Carolina (Hyde County)
 Allison Creek (Antelope Wash), Fluss im Bundesstaat Nevada
 Allison Creek (McGowan Creek), Fluss im Bundesstaat Oregon (Lane County)
 Allison Creek (Silver Creek), Fluss im Bundesstaat Oregon (Harney County)
 Allison Creek (Lake Whelchel), Fluss im Bundesstaat South Carolina (Cherokee County)
 Allison Creek (Lake Wylie), Fluss im Bundesstaat South Carolina (York County)
 Allison Creek (Eggland Creek), Fluss im Bundesstaat South Dakota
 Little Allison Creek, Fluss im Bundesstaat South Carolina
 Middle Fork Allison Creek, Fluss im Bundesstaat Nevada
 North Fork Allison Creek, Fluss im Bundesstaat Nevada
 South Fork Allison Creek, Fluss im Bundesstaat Nevada
 West Fork Allison Creek, Fluss im Bundesstaat Idaho